The Giver puede referirse a:
The Giver, novela de Lois Lowry (1993); 
The Giver, álbum de David Knopfler (1993); o
The Giver, película que adapta la novela de Lois Lowry (2014).

en:The Giver (disambiguation)